

Patronyme 
Carlino est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

Giovanni Giacomo Carlino (mort en 1616), imprimeur et éditeur de musique italien de la Renaissance ;
Lewis John Carlino (1932-2020), scénariste, réalisateur, dramaturge et romancier américain.

Autres 
Carlino, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie julienne ;
Il Resto del Carlino, quotidien italien, basé à Bologne.

Homonymie de patronyme